Eifer steht für:
 Ehrgeiz

Mit Eifer ist synonym zu  mit starkem Bemühen, nachdrücklich.

EIFER ist die Abkürzung für:
 European Institute for Energy Research, ein gemeinsames Institut von Karlsruher Institut für Technologie und Électricité de France.

Siehe auch: